Rodopi, Rhodopi, oder Rhodope (, gr. Ροδόπη) steht für:

 Rhodope (Mythologie), Personifikation des Gebirges in Thrakien, Tochter des Flussgottes Strymon (Mythologie)
 eine Schnecke mit strudelwurmartigem Aussehen, siehe Rhodopoidea

geographisch und astronomisch:
 Rhodopen, Gebirge in Bulgarien und Griechenland
 Rodopi (Regionalbezirk), Griechenland
 Rodopi (Bulgarien), Gemeinde in Bulgarien
 Rhodope (Provinz), spätrömische Provinz in Thrakien
 (166) Rhodope, Asteroid

literarisch:
 Rodopi (Verlag), niederländischer Verlag mit Sitz in Amsterdam